|-
| 26501 Sachiko ||  || 2 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26502 Traviscole ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26503 Avicramer ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26504 Brandonli ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26505 Olextokarev ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26506 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26507 Mikelin ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26508 Jimmylin ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26509 - ||  || 5 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 26510 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26511 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26512 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26513 Newberry ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26514 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26515 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26516 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26517 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26518 Bhuiyan ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26519 - ||  || 7 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26520 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26521 - ||  || 10 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 26522 Juliapoje ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26523 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26524 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26525 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26526 Jookayhyun ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26527 Leasure ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26528 Genniferubin ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26529 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26530 Lucferreira ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26531 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26532 Eduardoboff ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26533 - ||  || 5 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 26534 - || 2000 DA || 16 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26535 - ||  || 27 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26536 - ||  || 27 februarie 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 26537 Shyamalbuch ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26538 - ||  || 29 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26539 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26540 - ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26541 - ||  || 27 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 26542 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26543 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26544 Ajjarapu ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26545 Meganperkins ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26546 Arulmani ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26547 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26548 Joykutty ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26549 Tankanran ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26550 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26551 Shenliangbo ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26552 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26553 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26554 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26555 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26556 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26557 Aakritijain ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26558 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26559 Chengcheng ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26560 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26561 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26562 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26563 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26564 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26565 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26566 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26567 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26568 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26569 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26570 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26571 - ||  || 7 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26572 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26573 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26574 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26575 Andreapugh ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26576 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26577 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26578 Cellinekim ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26579 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26580 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26581 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26582 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26583 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 26584 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26585 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26586 Harshaw ||  || 10 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 26587 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26588 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26589 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26590 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26591 Robertreeves ||  || 2 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 26592 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 26593 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 26594 - ||  || 5 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 26595 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 26596 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26597 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26598 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26599 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26600 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-